Andrei Nasarow bzw. Andrei Nazarov ist der Name folgender Personen:

* Andrei Nazarov (* 1965), estnischer Zehnkämpfer
 Andrei Wiktorowitsch Nasarow (* 1974), russischer Eishockeyspieler